Moldaver är ett folkslag från området Moldavien, som kan likställas med det historiska kungariket Moldova vilkas medborgare också kallades för moldaver. De flesta moderna moldaver bor i republiken Moldavien, men många bor även i den rumänska delen av det historiska Moldavien. 

I Moldavien talas moldaviska, rumänsk dialekt.

Se även 

 Moldavier i Sverige

Källor

Externa länkar